Le Grand Prix moto d'Indianapolis 2014 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2014. 

La compétition s'est déroulée du 8 au  sur l'Indianapolis Motor Speedway.

C'est la  du Grand Prix moto d'Indianapolis.

Classements

MotoGP

Note
 Abd. = Abandon

Moto2
La première tentative d'exécution de la course a été interrompue à la suite d'un incident impliquant Randy Krummenacher, Mattia Pasini, Azlan Shah and Anthony West. Pour la reprise, la distance de la course a été réduite de 25 à 16 tours.

Note
 Abd. = Abandon - Np. = Non partant

Moto3

Note
 Abd. = Abandon

Notes et références 

2014
Sport aux États-Unis en août 2014
India